Кори Гоф (; рођена 13. марта 2004) америчка је тенисерка. Најбољи пласман на ВТА листи у синглу јој је 15. место на ком је била у априлу 2022. Највећи успех на гренд слемовима јој је финале Отвореног првенства Француске 2022.

Финала гренд слем турнира (1)

Појединачно (0:1)

Референце

Спољашње везе 

 Кори Гоф на сајту ИТФ 

Рођени 2004.
Амерички тенисери